Сотк () — топонимы в Армении.

 Сотк — село в марзе Гехаркуник.
 Сотк — район провинции Сюник средневековой Великой Армении.
 Сотк — станция Южно-Кавказской железной дороги в селе Сотк.